Гоща — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гоща — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.

Польша 
 Гоща — село в Малопольском воеводстве.

Украина 
 Гоща — посёлок в Гощанском районе Ровненской области.